Дми́тровский уе́зд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Дмитровский уезд — уезд Московской губернии;
 Дмитровский уезд — уезд Орловской губернии.